Юстас () — англизированная форма греческого имени Евстафий, а также фамилия.

Носители имени 
 Монах Юстас (англ. Eustace the Monk, фр. Eustache le moine; 1170—1217) — наёмник и пират французского происхождения.

Носители фамилии 
 Юстас, Алан (род. 1957) — сотрудник компании Google, стратонавт-рекордсмен.
 Юстас, Арним (род. 1944) — политик Сент-Винсента и Гренадин.